Repertoire har flere betydninger:

 Repertoire (teater) – forestillinger et teater har på sit program
 Repertoire (kunstner) – roller som en skuespiller har indstuderet, eller de musikstykker eller sange som en musiker, et orkester eller en sanger har fremfører 
 Repertoire (person) – en persons færdigheder eller vaner
 Åbningsrepertoire (skak) – en skakspillers åbningsrepertoire er spillerens valg af favorit åbninger 
 Repertoire Records – et tysk pladeselskab
 Le Répertoire de la Cuisine – ofte blot kaldet Le Répertoire – en kogebog af Louis Saulnier